Bartholomäuskirchhof steht für:
Bartholomäuskirchhof (Dresden)
Bartholomäuskirchhof (Weißensee)
Siehe auch:
 Bartholomäusfriedhof